A vadon szava (The Call of the Wild) – Jack London 1903-ban kiadott regény
 A vadon szava (The Call of the Wild) – 1935-ben bemutatott amerikai film, rendezte: William A. Wellman
 A vadon szava (The Call of the Wild) – 1972-ben bemutatott brit-francia-nyugatnémet-spanyol-olasz film, rendezte: Ken Annakin
 A vadon szava (The Call of the Wild) – 1976-ban bemutatott amerikai televíziós film, rendezte: Jerry Jameson
 A vadon szava (The Call of the Wild) – 1996-ban bemutatott amerikai-kanadai animációs film